Le Chemin de la liberté est le titre de plusieurs œuvres :

Roman 

 Le Chemin de la liberté, roman (coll. « Signe de piste », , 1957) et film (1958) de Georges Ferney.

Cinéma 

 Le Chemin de la liberté, (Der Weg ins Freie), film allemand réalisé par Rolf Hansen en 1941 ;
 Le Chemin de la liberté, autre titre de La Liberté au bout du chemin (The Long Walk Home), film américain de Richard Pearce en 1990 ;
 Le Chemin de la liberté (Rabbit-Proof Fence), film australien de Phillip Noyce en 2002.

Voir aussi 
 The Patriot : Le Chemin de la liberté, film de 2000.